Aldemir da Silva Junior – velocista brasiliano
 Bernardo Fernandes da Silva Junior – calciatore brasiliano
 Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 Carlos Miguel da Silva Júnior – ex calciatore brasiliano
 Francisco Santos da Silva Júnior – calciatore guineense
 Gualberto Luiz da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 Jonas Jessue da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 José Renato da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 Luciano Batista da Silva Junior – calciatore brasiliano
 Marcelo Vieira da Silva Júnior, noto come Marcelo – calciatore brasiliano
 Messias Rodrigues da Silva Júnior, noto come Messias – calciatore brasiliano
 Nilson Ricardo da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 Reginaldo Manoel da Silva Junior – calciatore brasiliano
 Riccieli Eduardo da Silva Junior, noto come Riccieli – calciatore brasiliano
 Sidnei Rechel da Silva Junior, noto come Sidnei – calciatore brasiliano
 Wellington Cândido da Silva Júnior – calciatore brasiliano
 José Roberto da Silva Júnior, noto come Zé Roberto – ex calciatore brasiliano